

Presentación previa 
La pareja formada por el estadounidense James Cerretani y el canadiense Adil Shamasdin fueron los campeones defensores. No pudieron defender con éxito su título tras caer derrotados en primera ronda ante la pareja local invitada formada por Henrique Cunha y Fernando Romboli. 

La pareja alemana Gero Kretschmer y Alexander Satschko ganaron el título al derrotar en la final a Nicolás Barrientos y Víctor Estrella.

Cabeza de serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (Primera ronda)

<li> Henri Kontinen /  Andreas Siljestrom ''(Cuartos de final)
<li>''' Gero Kretschmer /   Alexander Satschko (Campeón)

Cuadro

Enlaces externos
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de San Pablo 2014